Anpfiff steht für:

 Anpfiff, Signal zum Start eines Spiels
 Anpfiff (Fernsehsendung), Fußballsendung von RTL
 Anpfiff. Enthüllungen über den deutschen Fußball, Buch von Toni Schumacher (1987), siehe Toni Schumacher (Fußballspieler, 1954)#Buchautor